Шуп () — фамилия. Известные носители:

 Шуп, Джордж (1836—1904) — последний губернатор территории Айдахо, первый губернатор штата Айдахо, сенатор США от Айдахо.
 Шуп, Дэвид (1904—1983) — американский военачальник, генерал, 22-й комендант корпуса морской пехоты США, герой Второй мировой войны.
 Шуп, Линдсей (род. 1981) — американская гребчиха.
 Шуп, Энсон (род. 1948) — американский социолог религии.